Die Abkürzung FWU steht für:

 die Freie Wählerunion, siehe Freie Wähler
 das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
 den Namen  Friedrich-Wilhelms-Universität für mehrere Universitäten

FWU